Бируте Йонушкайте-Аугустинене (; род. 5 октября 1959, Сейвы Подляского воеводства, Польша) — литовская писательница, переводчица, поэтесса; лауреат премий имени Юлии Жемайте (1997), имени Людаса Довиденаса (2016), Правительства Литовской Республики в области культуры и искусства (2016) и других литературных премий; председатель Союза писателей Литвы с 2018 года.

Биография 
Бируте Йонушкайте, в замужестве Аугустинене, родилась в деревне Сейвы Пунской волости Сейненского повята Подляского воеводства на северо-востоке Польши. В 1978 году поступила на журналистику в Вильнюсском университете, который окончила в 1983 году. Работала в редакциях еженедельника Сувалкского воеводства  и журнала литовцев Польши , занимала должность помощницы пресс-секретаря в самоуправлении Сувалок. С 1985 года с перерывами живёт в Литве. Работала в Краеведческом музее Укмерге, с 1994 года в редакции журнала  («Семья»), в 1995—2002 годах была его главным редактором. С июля 2002 года до марта 2003 года была главным редактором журнала  («Семья и мир»).

C 1994 года член Союза писателей Литвы . В 2003—2018 годах состояла заместителем председателя Союза писателей Литвы и секретарём правления. С 2018 года председатель Союза писателей Литвы.

Творчество 
Дебютные рассказы появились в печати в 1986 году в журнале Союза писателей Литвы ( (ныне ). Выпустила сборники рассказов и повестей  (1989),  (2002), рассказов  (1996; Литературная премия имени Юлии Жемайте),  (2007), новелл  (2011), а также романы  (1991),  (две части, 1997—99),  (2009),  (2015; Литературная премия имени Людаса Довиденаса),  (2019). Издала сборник стихотворений  (2004), сборник эссе и интервью  (2005), сказочную повесть для детей  (2005), повесть для детей  (2007).

В прозе преобладает изображение жизни литовцев Пуньска и окрестностей, которые не разрывают связей с Литвой, не без ироничной насмешки над их слабостями. В романе  их жизни противопоставляется эмигранты в США, где царит культ денег и где неизбежна утрата национальной самобытности.

Перевела с польского языка книгу бесед  и Чеслава Милоша  (1997; ), антологию польской поэзии  (совместно с Витасом Декшнисом, 2005), биографическую книгу   (2011; ), книгу   (совместно с Беатой Пясецкой, 2012), роман   (2014; ) и другие книги.

Рассказы и стихи Бируте Йонушкайте переведены на английский, белорусский, грузинский, испанский, немецкий, польский, русский, словацкий, словенский, украинский, французский хорватский языки.

Награды и звания 
 1989 — Литературная премия имени Антанаса Йонинаса за лучшую книгу прозы молодого автора Antano Jonyno premija už geriausią jaunųjų prozos knygą 
 1997 — Литературная премия имени Юлии Жемайте за сборник рассказов   
 2002 — Литературная премия имени Пятраса Цвирки за лучшую книгу новелл 
 2004 — Премия Министерства культуры Литовской Республики за публицистику на темы культуры 
 2006 — Литературная премия имени Габриеле Петкевичайте-Бите за книгу 
 2006 — Премия фестиваля короткой прозы  за лучшую новеллу 
 2006 — Премия имени Витольда Гулевича (Варшава) за сближение литовской и польской литератур 
 2007 — Литературная премия  за цикл рассказов 
 2009 — Премия имени Йонаса Марцинкявичюса за роман 
 2015 — медаль памяти Габриеле Петкевичайте-Бите  за филантропическую деятельность, в особенности поощрение и поддержку творчества молодых авторов
 2016 — Золотой Крест Заслуги (Польша) за заслуги в развитии польско-литовского сотрудничества, популяризацию польской культуры и сотрудничество с Польшей 
 2016 — Литературная премия имени Людаса Довиденаса за  как лучший новый литовский роман
 2016 — Премия Правительства Литовской Республики в области культуры и искусства
 2020 — Премия Балтийской ассамблеи в области литературы

Книги 
 
 Pateisinti save: apysaka ir apsakymai. Vilnius: Vaga, 1989.
 Ievos neišvarė iš rojaus: romanas. Vilnius: Periodika, 1991.
 Rugių laukas: apsakymai. Punskas: Aušra, 1996.
 Didžioji sala: romanas, pirma knyga. Vilnius: Vaga, 1997.
 Didžioji sala: romanas, antra knyga. Vilnius: Vaga, 1999.
 Žalčių tiltas: apysaka ir apsakymai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
 Vaikas pražilusiom akim: eilėraščiai. Punskas: Aušra, 2004.
 Eksperimentas: esė ir interviu. Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
 Kregždėlaiškis: apsakymai. Vilnius: Versus aureus, 2007.
 Ūsuota Levuko istorija: apysaka vaikams. Vilnius: Homo liber, 2007.
 Baltų užtrauktukų tango: romanas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
 Užsagstyk mane: novelės. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
 Mūsų poetas: dvikalbė knyga apie Cz. Miłoszą (kartu su B. Gruszka-Zych). Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.
 Maranta: romanas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.

Книги на иностранных языках 
 Jahreszeiten: apsakymų ciklas (į vokiečių k. vertė I. Brewing). Berlin: Bodoni, 1998.
 Вусатая гісторыя Левака: аповесць (з літоўскай мовы пераклаў А. Аблажэй). Vilnius: Homo liber, 2007.
 Tylus žydėjimas: apsakymų rinkinys (gruzinų k.). Tbilisi: Kavkazkij dom, 2013.
 Spalva ir forma: novelė (vertė J. Will). Kn. The Dedalus Book of Lithuanian Literature. Sawtry: Dedalus, 2014.
 Gaisras: novelė (vertė J. Will). Kn. Best European Fiction 2015. Dalkey Archive Press, 2014.
 Saldūs įplyšimai: novelė (vertė J. Will). Almanachas Lituanus, volume 61:4, 2015.

Переводы с польского языка  
 S. Kowalewskis. Akacijų medus. 1994.
 Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas: pokalbiai su Aleksandru Fiutu. Vilnius: Alma littera, 1997.
 Kun. Tadeusz Dajczer. Kai meldiesi. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001.
 Kraków–Wilno = Krokuva–Vilnius: lietuvių ir lenkų poezijos antologija (kartu su V. Dekšniu). Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów, 2005.
 B. Gruszka-Zych. Miegu su tavim po oda: eilėraščiai. Kaunas: Nemunas, 2006.
 A book of the Grand Duchy of Lithuania = Кніга Вялікага княства Літоўскага = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knyga = Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego: towards the traditions of European Community: a joint publication of scientists and writers from Belarus, Lithuania and Poland. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2008.
 J. Dehnel. Lialė: romanas. Vilnius: Kronta, 2010.
 M. Rusinek. Mažasis Šopenas: eiliuotas pasakojimas. Vilnius: Homo liber, 2010.
 Laiko pameistrys = Чаляднік часу = Czeladnik czasu: knyga Česlovo Milošo 100-osioms gimimo metinėms (ir sudarymas). Vilnius: Homo liber, Lietuvos rašytojų sąjungos fondas, 2010.
 J. Illg. Gražūs laikai: Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska. Vilnius: Homo liber, 2011.
 B. Sławiński. Tiramisu karalienė: romanas. Vilnius: Baltos lankos, 2011.
 B. Gruszka-Zych. Mano poetas: knyga apie Cz. Miłoszą. Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.
 M. Tulli. Itališkos špilkos: romanas Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
 J. Rudnicki. Čekų šuns mirtis: novelės. – Žurnalas „Metai“ Nr. 5-6, 2015.
 Atminties kultūrų dialogai Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos (ULB) erdvėje (straipsnių vertimas). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.
 A. Skowrońska. Lenkijos abėcėlė. Varšuva: Muchomor sp z o.o., 2016.
 F. Bernatowicz. Pajauta, Lizdeikos dukra arba lietuviai XIV amžiuje (Lietuvių literatūros antologija, I tomas). Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
 Kun. M. Marszałek. Mano širdies kunigas. Vilnius: 2016.
 M. Guśniowska. Po grybu (Pod-Grzybek): pjesė. 2016.
 M. Guśniowska. Ony: pjesė. 2016.
 H. Krall. Širdžių karalius vėl suka arklius: romanas. Vilnius: Homo liber, 2017
 J. Korczak. Vaiko teisė į pagarbą. Vilnius: Vaiko teisių apaugos kontrolieriaus įstaiga, 2016.
 M. Duszka. Debesų laisvė = Wolność chmur: [eilėraščiai] Vilnius: Homo liber; Sieradz: Prof-Art, 2016.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Союза писателей Литвы